Басшили — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Басшили (быв. Амангельды) — аул в Ащисайском сельском округе Мугалжарского района Актюбинской области.
 Басшили (быв. Знаменское) — аул в Енбекском сельском округе Мугалжарского района Актюбинской области.